Это список изданных произведений Вуди Аллена.
Русские названия указаны только для произведений, переведённых на русский язык.

Рассказы

Сборник «Сводя счёты» (Getting Even), 1971 
 Квитанции Меттерлинга (The Metterling Lists)
 Взгляд на организованную преступность (A Look at Organized Crime)
 Мемуары Шмида (The Schmeed Memoirs)
 Моя философия (My Philosophy)
 Да, но разве паровая машина смогла бы сделать такое? (Yes, But Can the Steam Engine Do This?)
 Смерть открывает карты (пьеса) (Death Knocks)
 Весенний бюллетень (Spring Bulletin)
 Хасидские притчи (с руководством по их толкованию, составленным выдающимся талмудистом) (Hassidic Tales, with a Guide to their Interpretation by the Noted Scholar)
 Записки обжоры (после чтения в самолёте Достоевского и свежего номера журнала «Диета») (Notes from the Overfed)
 Помню, в 20-х... (A Twenties Memory)
 Граф Дракула (Count Dracula)
 A Little Louder, Please
 Беседы с Гельмгольцем (Conversations with Helmholtz)
 Viva Vargas!
 The Discovery and Use of the Fake Ink Blot
 Босс (Mr. Big)

Сборник «Без перьев» (Without Feathers), 1975 
Книга продержалась четыре месяца в списке бестселлеров New York Times.
Название отсылает к стихотворению Эмили Дикинсон «Надежда — это вещь с перьями»
 Из записных книжек (Selections from The Allen Notebooks)
 Популярная парапсихология (Examining Psychic Phenomena)
 Спутник меломана (пять малоизвестных балетов) (A Guide to Some of the Lesser Ballets)
 Свитки Красного моря (The Scrolls)
 Размышляя о женщинах Йобсена (Lovborg's Women Considered)
 Шлюха духа (The Whore of Mensa)
 Смерть (пьеса) (Death)
 Ранние эссе (The Early Essays)
 Спутник инакомыслящего (сборник полезных советов) (A Brief Yet Helpful Guide to Civil Disobedience)
 И тут появился инспектор Форд... (проверьте свою смекалку) (Match Wits With Inspector Ford)
 Ирландский гений (The Irish Genius)
 Бог (пьеса) (God)
 Волшебные истории и небывалые существа (животные и люди в мифах и преданиях) (Fabulous Tales and Mythical Beasts)
 Всё то же солнце... (But Soft. Real Soft)
 Если бы импрессионисты были дантистами (фантазия, исследующая эволюцию характера) (If the Impressionists Had Been Dentists)
 Ещё не каддиш по Вайнштейну (No Kaddish for Weinstein)
 Золотые времена (мемуары из первых рук) (Fine Times: An Oral Memoir)
 Slang Origins

Сборник «Побочные эффекты» (Side Effects), 1980 
Сборник включает 17 рассказов, написанных между 1975 и 1980 годами и опубликованных ранее в The New Republic, The New York Times, The New Yorker и The Kenyon Review.
Рассказ «Образ Сиднея Кугельмаса в романе „Госпожа Бовари“» получил в 1978 году премию О. Генри.
 Памяти Нудельмана (Remembering Needleman)
 Приговорённый (The Condemned)
 Обделённые судьбой (By Destiny Denied)
 Осторожно, НЛО (The UFO Menace)
 Моя апология (My Apology)
 Образ Сиднея Кугельмаса в романе «Госпожа Бовари» (The Kugelmass Episode)
 Я обращаюсь к выпускникам (My Speech to the Graduates)
 Диета (The Diet)
 История моего безумия (The Lunatic's Tale)
 Города и люди (путевые заметки) (Reminiscences: Places and People)
 Наше подлое время (Nefarious Times We Live In)
 Огромный шаг для всего человечества (A Giant Step for Mankind)
 Пустейший человек (The Shallowest Man)
 Вопрос президенту Линкольну (The Query)
 У Фабрицио. Анализ и резонанс (Fabrizio's: Criticism and Response)
 Кара (Retribution)
 Записки старого вора (Confessions of a Burglar)

Сборник «Чистая анархия» (Mere Anarchy), 2007 
 To Err Is Human − To Float, Divine
 Tandoori Ransom
 Sam, You Made the Pants Too Fragrant
 Наёмное перо (This Nib for Hire)
 Calisthenics, Poison Ivy, Final Cut
 Nanny Dearest
 How Deadly Your Taste Buds, My Sweet
 Glory Hallelujah, Sold!
 Caution, Falling Moguls
 The Rejection
 Sing, You Sacher Tortes
 On a Bad Day You Can See Forever
 Attention Geniuses: Cash Only
 Strung Out
 Above the Law, Below the Box Springs
 Thus Ate Zarathustra
 Surprise Rocks Disney Trial
 Pinchuck's Law

Apropos of Nothing 
Автобиография, вышедшая в 2020 году в нью-йоркском издательстве Arcade Publishing.

Рассказы для журналов
Это список рассказов, опубликованных в журнале The New Yorker, не включённых ни в один из сборников. 
 Over, Around, and Through, Your Highness (2008)
 Think Hard, It’ll Come Back to You (2008)
 Tails of Manhattan (2009)
 Will the Real Avatar Please Stand Up (2010)
 Money Can Buy Happiness − As If (2011)
 Not a Creature Was Stirring (2012)
 Now, Where Did I Leave That Oxygen Tank? (2013)

Пьесы
 Don't Drink the Water: A comedy in two acts (1967)
 Play It Again, Sam (1969)
 The Floating Light Bulb (1981)
 Сборник «Риверсайд Драйв» (Three One-Act Plays), 2003
 Риверсайд Драйв (Riverside Drive)
 Олд-Сэйбрук (Old Saybrook)
 Централ-Парк Вест (Central Park West)
 A Second Hand Memory: A drama in two acts (2005)
Пьесы «Бог» и «Смерть» включены в сборник рассказов «Без перьев», а «Смерть открывает карты» — в «Сводя счёты».

Киносценарии
 Four Films: Annie Hall, Interiors, Manhattan, Stardust Memories (1982)
 Hannah and Her Sisters (1988)
 Three Films of Woody Allen: Zelig, Broadway Danny Rose & The Purple Rose of Cairo (1990)

Антологии
 The Complete Prose of Woody Allen (1992)
 The Insanity Defense: The Complete Prose (2007)

Нехудожественные произведения
 Интервью: беседы со Стигом Бьоркманом (2005)

Издания в России 
 Аллен, Вуди. Шутки Господа [пер. с англ. Олега Дормана] — М.: Иностранка, 2003. — 351 с. — (The Best of Иностранка). ISBN 978-5-94145-343-6
 Аллен, Вуди. Записки городского невротика, маленького очкастого еврея, вовремя бросившего писать. — СПб.: Symposium, 2003. — 339 с. ISBN 978-5-89091-190-2
 Аллен, Вуди. Риверсайд Драйв [пер. с англ. Олега Дормана] — М.: Иностранка, 2004. — 173 с. — (The Best of Иностранка). ISBN 5-94145-265-9, ISBN 978-5-94145-265-1
 Аллен, Вуди. Наёмное перо [пер. с англ. Анастасии Коньковой] // Playboy Россия. — 2007. — №9. — с.142−147
 
 Аллен, Вуди. Без перьев. — М.: АСТ: Corpus, 2013. — 288 с. ISBN 978-5-17-077723-5
 Аллен, Вуди. Побочные эффекты. — М.: АСТ: Corpus, 2013. — 256 с. ISBN 978-5-17-077719-8
 Аллен, Вуди. Риверсайд-драйв. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 192 с. ISBN 978-5-17-083764-9
 Аллен, Вуди. Сводя счёты. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 224 с. ISBN 978-5-17-084391-6

Примечания

Ссылки 
 Книги Вуди Аллена на сайте издательства Corpus
 Книги Вуди Аллена на сайте издательства «Иностранка»
 Список рассказов Вуди Аллена для журнала The New Yorker
 Список книг издательства Symposium

Аллен, Вуди